

Patronyme 

 Dolores Costello (1903-1979), actrice américaine ;
 Don Costello (1901-1945), acteur américain ;
 Elvis Costello (1954-), auteur-compositeur-interprète anglais ;
 Frank Costello (1891-1973), mafieux américain ;
 , nom porté par plusieurs personnes ;
 Joseph Costello Jones (1986-), joueur américain de basket-ball ;
 Kevin Costello (1977-), mathématicien irlandais ;
 Larry Costello (1931-2001), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Louisa Stuart Costello (1799-1870), poétesse, romancière, autrice de livres de voyages anglo-irlandaise ;
 Mae Costello (1882-1929), actrice américaine ;
 Mary Ann Costello (1747–1827), actrice irlandaise ;
 Maurice Costello (1877-1950), acteur et réalisateur américain ;
 Pat Costello (1902-1990), acteur et producteur américain ;
 Paul Costello (1894-1986), rameur et triple champion olympique américain ;
 Peter Costello (1957-), homme politique australien ;
 Ryan Costello (1976-), homme politique américain ;
 Victor Costello (1970-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 William Costello (1898-1971), acteur américain.

Titres 

 Costello Music, album de The Fratellis.
 Elizabeth Costello, roman de J. M. Coetzee.

Pseudonyme 

 Louis Francis Cristillo (1906-1959), acteur, producteur et humoriste américain du duo Abbott et Costello ;
 Costello, DJ français de musique électronique né en 1987

Autres 
 Syndrome de Costello, une maladie rare.
Patronyme anglais
Patronyme irlandais